Forbach, település Franciaországban
Forbach, település Németországban